Notostomum är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Levinsen 1882. Notostomum ingår i familjen fiskiglar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fiskiglar
Notostomum